Рахимова Биходжал Фатхитдиновна  (род. 27 декабря 1941 года, Ленинабадская область, Таджикская ССР) — советский и таджикский государственный деятель, Народный депутат СССР. Национальный советник проекта ЮНИФЕМ «Право на землю и экономическую безопасность сельских женщин» в Таджикистане. С 1998 года является председателем правления общественной организации «Чашмаи хаёт» («Родник жизни») в Согдийской области.

Биография 
Большое влияние на становление Рахимовой Биходжал как личности оказали: отец Рахимов Фатхиддин, мать Рабиева Шарафнисо, старший брат Рахимов Турсунбой — ветеран Великой Отечественной войны, брат Рахимов Сайфиддин и Бойпочо Рахимович, её младший брат. Также у Рахимовой есть две сестры, старшая — Бихосият Мамаджанова, и младшая — Алия Рахимова.
За годы работы она внесла вклад в реализацию проектов ООН Женщины по вопросам экономической безопасности сельских женщин в Таджикистане, защиты прав женщин на землю и другим. Находится в браке со своим мужем Негматовым Джурабоем Тохировичем с 1966 года. Имеет двух дочерей. Старшая — Малика и младшая — Мавджуда. В интервью одному из национальных таджикских изданий Биходжал Фатхидиновна заявила, что её вдохновением являются её дети и внуки.

Избрана народным депутатом СССР от комитета советских женщин.

Указом N УП-1981 от 16 мая 1991 года назначена Заместителем Премьер-Министра СССР.

Выдержка из статьи «16 дней без насилия» казахской газеты gazeta.kz :

Лидер Таджикистанского женского движения Биходжал Рахимова считает, что проблема многоженства имеет экономический, законодательный и морально-нравственный характер. Жена терпит выходки мужа, потому что экономически не защищена. В случае жалобы она лишится куска хлеба, который дает ей и детям муж. Хотя закон наказывает за многоженство, механизмы полностью не проработаны и многие избегают наказания

Образование 
 1963 — Таджикский политехнический институт
 1979 — Ташкентская высшая партийная школа

Биография 
 1963—1965 — мастер, начальник электролаборатории Кайракумского коврового комбината.
 1965 — инструктор, заведующая сектором ЦК ЛКСМ Таджикистана.
 1965—1974 — 1-й секретарь Центрального райкома ЛКСМ, Душанбе; секретарь ЦК ЛКСМ по работе среди молодёжи.
 1974—1980 — заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КП Таджикистана.
 1980—1983 — 1-й секретарь Фрунзенского райкома КП ТадССР.
 1983—1989 — секретарь Ленинабадского обкома.
 1989—1990 — заместитель председателя комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охране семьи и детства.
 1990—1991 — секретарь ЦК КП Таджикистана.
 1991 — заместитель Премьер-министра СССР.

Занимаемые в разное время должности 
 заместитель министра по делам промышленности РТ
 советник Председателя Исполнительного Органа Государственной власти Согдийской области
 Генеральный директор Худжандского завода «Садаф»
 Председатель комитета женщин Хукумата Согдийской области
 Председатель НПО «Чашмаи хаёт» в Согдийской области.
 Национальный советник проекта ЮНИФЕМ «Право на землю и экономическую безопасность сельских женщин» в Таджикистане. Благодаря её усилиям произошли значительные изменения в сфере земельной реформы, а также в государственной программе по равным возможностям для мужчин и женщин. Она уделяет особое внимание проблемам доступа к земле и кредитам для сельских женщин.
 Местный эксперт проекта ООН Женщины: «Гендер и демократичное управление в развитии — оказание базовых услуг женщинам Таджикистана.»

Награды 
 орден «Знак Почёта»

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник./Сост. В. И. Ивкин. Москва, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Заместители премьер-министра СССР
Народные депутаты СССР от женских советов
Выпускники вузов Таджикистана
Родившиеся в Гафуровском районе
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Секретари ЦК КП Таджикистана
Первые секретари районных комитетов КП Таджикистана
Функционеры ВЛКСМ
Народные депутаты Таджикской ССР